tęczanka wspaniała, tęczanka Boesemana (Melanotaenia boesemani) – ryba
 tęczanka wspaniała (Chlorochrysa nitidissima) – ptak